1-я горнопехотная дивизия () — тактическое соединение (дивизия) вооружённых сил нацистской Германии (вермахта), укомплектованная коренными жителями горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Цветок эдельвейса, изображённый на эмблеме дивизии, стал её нарицательным именем.

История 

15 октября 1935 года из 99-го и 100-го горнопехотных полков была сформирована бригада. 6 октября 1936 года был сформирован и вошёл в её состав 79-й горноартиллерийский полк. 12 октября 1938 года из 1-го батальона 99-го полка и 2-го батальона 100-го полка был сформирован 98-й горнопехотный полк. 9 апреля 1939 года горнопехотная бригада была переформирована в 1-ю горнопехотную дивизию, относившаяся к VII Военному округу.

Описание: техника и личный состав 
В дивизию набирали солдат не моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии.

Солдаты дивизии были обучены всем видам боевых действий в горах: скрытно передвигаться, преодолевая все формы горного рельефа, выбирать позицию для наблюдения, для огневых точек, для засады и нападения, для обороны. Экипировка и спецснаряжение соответствовали наилучшим образцам своего времени. Все вооружение, боекомплект, провиант были приспособлены для вьючной транспортировки.

Все виды стрелкового вооружения были предельно облегчены, при сохранении стандартных калибров. Прицелы оружия были рассчитаны с учётом угла возвышения вплоть до ведения огня вертикально вверх или вертикально вниз.

Офицерский (командный) состав был обеспечен картами местности всего театра военных действий и многие из офицерского состава имели личный опыт, полученный на Северном Кавказе.

Дивизия имела хорошо налаженную радиосвязь. В любую минуту командование обладало информацией о местонахождении, характере боевой обстановки каждого взвода отдельной артиллерийской или миномётной батареи.

Участие в боевых действиях 
 Вторжение в Польшу (захват перевала Дукла в Карпатах) 1939, принятие капитуляции Лемберга (Львова).
 захват Франции (1940),
 захват Бельгии (1940),
 захват Голландии (1940),
  (1940),
 захват Югославии (1941),
 антипартизанские действия на территории Хорватии
 антипартизанские действия в Словакии (1945)
 Действия в СССР:
 входила в 49-й горный армейский корпус в составе 17-й армии группы армий «Юг» (Львов, Винница, «Уманский котёл», форсирование Днепра у Каховки, Сталино).

 Миус-фронт (1942),
 Харьковская операция (1942) С 25 мая 1942 года начались отчаянные попытки попавших в окружение частей Красной армии вырваться из окружения. Командир 1-й горнопехотной дивизии генерал Губерт Ланц () вспоминал о чудовищных атаках большими массами пехоты.
 Кавказ 1942—1943, 15 августа 1942 года подразделения дивизии подошли к Клухорскому перевалу, который был взят передовой ротой Хиршфельда (13-я рота 98-го полка). За взятие Марухского перевала командир дивизии генерал Хуберт Ланц получил Рыцарский крест. Он с 1936 года осваивал горы Кавказа, говорил по-русски, изучил некоторые местные наречия, свободно ориентировался на местности, знал перевалы и охотничьи тропы. Щедрый и обаятельный, он кое-где заводил кунаков. Впоследствии это ему пригодилось. Многие кунаки оказали генералу услуги в период оккупации. 21 августа 1942 года на обеих вершинах Эльбруса были водружены германские флаги. В 1943 году, после освобождения советскими войсками Нальчика, возникла угроза окружения, и дивизия была выведена с Кавказа.
 Греция (март 1943—апрель 1944),
 Венгрия (апрель 1944—август 1944),
 Балатон (декабрь 1944),
 боевые действия в юго-восточной Австрии в составе 2-й танковой армии.

Военные преступления дивизии 
Среди известных военных преступлений дивизии можно отметить следующие:

 25 июля 1943 года солдаты дивизии атаковали греческую деревню Мусиотицу после того, как обнаружили недалеко от неё склад вооружения. В ходе расстрела в Мусиотице было убито 153 мирных жителей.
 16 августа 1943 года деревня Коммено в греческом регионе Эпир была атакована солдатами дивизии под командованием оберст-лейтенанта Йозефа Зальмингера (командовавшего 98-м горнопехотным полком). Убито 317 мирных жителей (см. Резня в Коммено).
 Части дивизии принимали участие в убийствах нескольких тысяч (от 4500 до 5300) итальянцев из 33-й итальянской пехотной дивизии в сентябре 1943 года, находившихся на греческом острове Кефалония после выхода Италии из войны. Некоторых итальянцев убили, перерезав им горло; других перед смертью заставляли сбрасывать в море трупы своих, уже убитых, товарищей (см. Бойня дивизии Акви).
 После уничтожения Зальмингера греческими партизанами, командир 22-го горного армейского корпуса Губерт Ланц подписал приказ о проведении 1 октября 1943 года широкомасштабных репрессий — «безжалостной акции возмездия». Акция прошла в радиусе 20 км от места убийства Зальмингера, погибло как минимум 200 мирных жителей, включая истребление жителей деревни Лингиадес (греч. Ολοκαύτωμα Λιγκιάδων).

Состав дивизии 
 1939 г. 
 98-й горнопехотный полк (),
 99-й горнопехотный полк (),
 100-й горнопехотный полк (),
 79-й горный артиллерийский полк (),
 44-й горный противотанковый батальон (),
 54-й горный разведывательный батальон (),
 54-й горный сапёрный батальон (),
 54-й горный батальон связи (),
 54-й горный вьючный батальон (),
 54-й горный полевой запасной батальон ().
 1942-43 г. 
 98-й горнопехотный полк
 99-й горнопехотный полк
 79-й горный артиллерийский полк
 1-й высокогорный пехотный батальон ()
 2-й высокогорный пехотный батальон ()
 44-й горный противотанковый батальон
 54-й горнопехотный батальон
 54-й горный разведывательный батальон
 54-й горный сапёрный батальон
 54-й горный батальон связи
 54-й горный полевой запасной батальон
 54-й горный вьючный батальон военнопленных ()

Командиры 
 генерал-майор Людвиг Кюблер (нем. Ludwig Kübler) (1 марта 1939 — 25 октября 1940);
 генерал-майор Хуберт Ланц (нем. Hubert Lanz) (25 октября 1940 — 17 декабря 1942);
 генерал-лейтенант Вальтер Штеттнер Риттер фон Граберхофен (нем. Walter Stettner Ritter von Grabenhofen) (17 декабря 1942 — 18 октября 1944);
 генерал-лейтенант Август Виттман (нем. August Wittmann) (19 октября 1944 — 27 декабря 1944);
 генерал-лейтенант Йозеф Кюблер (нем. Josef Kübler) (27 декабря 1944 — 17 марта 1945);
 генерал-лейтенант Август Виттман (нем. August Wittman) (17 марта 1945 — 8 мая 1945);

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста

Рыцарский Крест Железного креста (32) 

 Людвиг Кюблер, 27.10.1939 — генерал-майор, командир 1-й горнопехотной дивизии
 Михаэль Пёссингер, 19.07.1940 — лейтенант резерва, командир взвода 16-й роты 98-го горнопехотного полка
 Адольф Зайтц, 05.08.1940 — майор, командир 2-го батальона 99-го горнопехотного полка
 Ганс Даумиллер, 29.09.1940 — обер-лейтенант, командир 11-й роты 98-го горнопехотного полка
 Антон Мозандль, 28.11.1940 — лейтенант резерва, командир взвода 6-й роты 99-го горнопехотного полка
 Вильгельм Шпиндлер, 21.12.1940 — лейтенант, командир взвода 13-й роты 98-го горнопехотного полка
 Герман Муглер, 05.07.1941 — обер-лейтенант, командир 5-й роты 54-го горного сапёрного батальона
 Альберт Кайзер, 21.08.1941 — капитан, командир 1-й роты 44-го горного противотанкового батальона
 Рудольф Ланг, 23.08.1941 — оберстлейтенант, командир 44-го горного противотанкового батальона
 Йозеф Зальмингер, 31.08.1941 — капитан, командир 3-го батальона 98-го горнопехотного полка
 Фридрих Хенгстлер, 12.09.1941 — обер-фельдфебель, командир взвода 3-й роты 98-го горнопехотного полка
 Харальд фон Хиршфельд, 15.11.1941 — обер-лейтенант, командир 7-й роты 98-го горнопехотного полка
 Эгберт Пикер, 18.11.1941 — полковник, командир 98-го горнопехотного полка
 Йозеф Хефеле, 18.11.1941 — обер-фельдфебель, командир взвода 11-й роты 99-го горнопехотного полка
 Петер Грюбль, 20.12.1941 — обер-ефрейтор, командир отделения 11-й роты 98-го горнопехотного полка
 Герман Кресс, 20.12.1941 — полковник, командир 99-го горнопехотного полка
 Йозеф Фляйшманн, 31.03.1942 — майор, командир 1-го батальона 99-го горнопехотного полка
 Иоганн Бауэр, 27.06.1942 — обер-егерь, командир отделения 6-й роты 99-го горнопехотного полка
 Франц Дофф, 20.07.1942 — ефрейтор, командир отделения 10-й роты 98-го горнопехотного полка
 Эрих Лавалль, 05.11.1942 — майор резерва, командир 54-го горнопехотного батальона
 Вальтер Копп, 06.11.1942 — капитан, командир 1-го батальона 99-го горнопехотного полка
 Карл Ралль, 30.01.1943 — обер-лейтенант, командир 11-й роты 98-го горнопехотного полка
 Вальтер Штеттнер риттер фон Грабенхофен, 23.04.1943 — полковник, командир 1-й горнопехотной дивизии
 Алоиз Айсль, 09.12.1944 — майор, командир 98-го горнопехотного полка
 Вальтер Хёльц, 26.12.1944 — капитан, командир 3-го батальона 98-го горнопехотного полка
 Генрих Филлингер, 01.02.1945 — лейтенант резерва, командир 6-й роты 99-го горнопехотного полка
 Георг Ауденрит, 10.02.1945 — штабс-ефрейтор, командир отделения 3-й роты 99-го горнопехотного полка
 Зигварт Гёллер, 09.05.1945 — капитан резерва, командир 2-го батальона 98-го горнопехотного полка (награждение не подтверждено)
 Хайнц Грот, 09.05.1945 — майор резерва, дивизионный адъютант 1-й горнопехотной дивизии и командир 99-го горнопехотного полка (награждение не подтверждено)
 Карл Айсгрубер, 01.06.1945 — оберстлейтенант, командир 98-го горнопехотного полка (награждение не подтверждено)
 Хельмут Фёгтле, 01.06.1945 — капитан резерва, командир 2-го батальона 99-го горнопехотного полка (награждение не подтверждено)
 Маттиас Штарль, 01.06.1945 — капитан, командир 1-го батальона 98-го горнопехотного полка (награждение не подтверждено)

Рыцарский Крест Железного креста с Дубовыми листьями (3) 
 Хуберт Ланц (№ 160), 23.12.1942 — генерал-лейтенант, командир 1-й горнопехотной дивизии
 Харальд фон Хиршфельд (№ 164), 23.12.1942 — капитан, командир 2-го батальона 98-го горнопехотного полка
 Вильгельм Шпиндлер (№ 718), 31.01.1945 — майор, командир 99-го горнопехотного полка

В культуре
Владимир Высоцкий сочинил песню «Баллада об альпийских стрелках», которая посвящена борьбе советских солдат с дивизией «Эдельвейс». Песня прозвучала в фильме «Вертикаль» (Одесская киностудия, 1967 год).

В начале 2023 года в своём выступлении Путин заявил: «Недавно одной из бригад ВСУ, стыдно сказать, стыдно нам, им нет, присвоили наименование „Эдельвейс“, как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей не замечает». При этом Путин не указывает, что в России до 2016 года отряд специального назначения «Авангард» носил наименование «Эдельвейс», помимо этого, этот горный цветок в своей символике используют военные многих европейских стран, и не имеет ничего общего с нацистской идеологией.

См. также 
 Битва за Кавказ (1942—1943)
 Товарищи под знаком Эдельвейса
 Герман Франк Майер

Примечания

Литература

Ссылки 
 Pipes Jason. 1.Gebirgs-Division
 Wendel Marcus (2004) 1.Gebirgs-Division
 1.Gebirgs-Division на www.lexikon-der-wehrmacht.de
 1.Gebirgs-Division
 Gebirgsjager in Caucasus (Nov 1942) (Немецкая кинохроника)
 История 1-й горнострелковой дивизии
 Военно-исторический клуб «98-й горнострелковый полк вермахта»

Горнопехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Участники Краснодарской наступательной операции